

Sigle 
 Universal Studios Hollywood – studio cinematografico e parco tematico di Los Angeles

Codici 
 USH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Ushuaia (Argentina)
 ush – codice ISO 639-3 della lingua ushojo

Storia 

 Ush – governatore (ensi) di Umma nel XXVI secolo a.C.

Economia 
 USh – simbolo dello scellino ugandese